Хуан Карлос Ферреро був чемпіоном попереднього року, але він програв у другому колі Ігорю Андрєєву. Це була його перша поразка на цьому турнірі не доходячи до півфіналу.

Гастон Гаудіо (44-й номер рейтингу) переміг у фіналі Гільєрмо Кор'ю з рахунком 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6.

Це був перший турнір Великого шолома, на якому Роджер Федерер змагався під першим номером. У третьому колі він поступився колишній першій ракетці й триразовому чемпіону цього турніру Густаво Куертену. Наступне його непотрапляння у чвертьфінал трапиться на Вімблдоні 2013, коли він у другому колі програє Сергію Стаховському, після 36-ти чвертьфіналів підряд.

Станом на закінчення Відкритого чемпіонату Австралії 2017 це був останній з турнірів Великого шолома, на якому жоден з півфіналістів не вигравав до цього один з цих турнірів.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2004 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу